Чепе́цьке сільське поселення () — адміністративна одиниця у складі Кірово-Чепецького району Кіровської області Росії. Адміністративний центр поселення — селище Ключі.

Історія 
Станом на 2002 рік на території сучасного поселення існували такі адміністративні одиниці:
 Чепецький сільський округ (селища Ключі, Пригородний, присілки Басіха, Білі Чежеги, Єфимовці, Каркіно, Лебеді, Оріховці, Пелевічі, Перекоп, Поповщина, Прохори, Салтки, Ситніки, Чорні Чежеги)

Поселення було утворене згідно із законом Кіровської області від 7 грудня 2004 року № 284-ЗО у рамках муніципальної реформи шляхом перетворення Чепецького сільського округу.

Населення 
Населення поселення становить 2085 осіб (2017; 2094 у 2016, 2147 у 2015, 2230 у 2014, 2277 у 2013, 2285 у 2012, 2210 у 2010, 1925 у 2002).

Склад 
До складу поселення входять 15 населених пунктів:

Примітки 

Поселення Кірово-Чепецького району